74. Mistrzostwa świata w podnoszeniu ciężarów odbyły się od 9 do 17 listopada 2005 roku w stolicy Kataru, Dosze. Kobiety wystąpiły w mistrzostwach po raz siedemnasty.

Medaliści

mężczyźni

kobiety

Klasyfikacja medalowa

Tabela medalowa dwuboju

Bibliografia 
 Wyniki na stronie IWF

Przypisy 

Mistrzostwa świata w podnoszeniu ciężarów
2005 w sporcie